James B. A. Robertson (1871-1931) - Amerikaans politicus
 James Robertson (1891) - Amerikaans voetballer
 Jimmy Robertson (1944) - Schots voetballer
 Jimmy Robertson (1955) - Schots voetballer
 Jimmy Robertson (American-footballspeler) (1901-1974) - Amerikaans American-footballspeler en coach
 Jimmy Robertson (snookerspeler) (1986) - Engels snookerspeler